Смелли (), правильнее Смайли () — шотландская фамилия.

 Смелли, Джеймс (1869—1944) — канадский спортсмен и адвокат шотландского происхождения.
 Смелли, Уильям (1697—1763) — шотландский врач, анатом, «отец британского акушерства».
 Смелли, Уильям (1740—1795) — шотландский историк, составитель и главный редактор первого издания Британской энциклопедии.

См. также 
 Пойнт Смелли
 Смилли
 Смолли